Eriosynaphe cachroides är en flockblommig växtart som beskrevs av Koso-pol. Eriosynaphe cachroides ingår i släktet Eriosynaphe och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
cachroides